Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1975 () проходил с 25 февраля по 1 марта 1975 в городе  (провинция Онтарио, Канада) только для мужских команд.

В чемпионате принимали участие 9 команд.

Чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Швеции, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по усечённой олимпийской системе: команды, занявшие 2-е и 3-е места в группе, встречаются в полуфинале; проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место, победитель выходит в финал, где встречается с командой, занявшей 1-е место в группе.

Результаты соревнований

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в финал плей-офф.
  Проходят в полуфинал плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Канаде в 1975 году
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спортивные соревнования в Онтарио
Февраль 1975 года
Март 1975 года